Zkratka TLC může znamenat:

 tenkovrstvá chromatografie – chemická analytická případně i separační technika
 triple level cell – technologie flash pamětí s trojúrovňovými buňkami
 TLC – americká dívčí hudební skupina